Kulisse (frz. coulisse „Schiebewand“, eigentlich „Rinne“, zu couler „rinnen“) steht für:

 Kulisse (Bühne), Schiebewand oder Seitenwand als Bestandteil traditioneller Bühnenbilder
 umgangssprachlich das gesamte Bühnenbild im Theater
 Filmkulisse, Hintergrund eines Szenenbilds
Geräuschkulisse, akustischer Rahmen eines Vorgang oder einer Handlung 
 Gebietskulisse, ein in der Raumplanung definiertes homogenes Gebiet
 am Börsenhandel beteiligte Institutionen und Personen, siehe Berufshändler
 ein Getriebeelement im Maschinenbau, siehe Kulissensteuerung
 schallabsorbierende Elemente bei Schalldämpfern
 Auf den Seiten von Fotoalben des 19. Jahrhunderts waren Fenster, sogenannte Kulissen, montiert, hinter die vom Rand her Fotos normierter Größe eingeschoben werden konnten
 Zur Kulisse, meist nur Kulisse genannt, Kleinkunstbühne und Kabarett-Theater im 17. Wiener Gemeindebezirk Hernals

„Hinter den Kulissen“:
Hinter den Kulissen von Paris, Schlager
Aufgewachsen hinter den Kulissen, Filmtitel
Hinter den Coulissen, Quadrille von Johann Strauss
Backstage

Siehe auch:
 Neuer Landesdienst Hannover - Kulisse
 Backdrop